My Cherie Amour (album), een muziekalbum van de Amerikaanse zanger en componist Stevie Wonder uit 1969
 My Cherie Amour (nummer), een liedje van Stevie Wonder